Quelle – niemieckie przedsiębiorstwo sprzedaży wysyłkowej należące do koncernu Arcandor AG (dawniej KarstadtQuelle AG, do 30 czerwca 2007)
 Quelle Heure Est-Il – singel oraz utwór niemieckiego DJ-a i producenta – Tomcrafta

Zobacz też 
 Źródło Q (od niem. Quelle – źródło) – hipotetyczny dokument wczesnochrześcijański stanowiący zbiór wypowiedzi Jezusa Chrystusa